Cuestión (del latín quaestĭo, -ōnis) puede designar:
Persona: Abru
Pregunta, especialmente sobre un punto dudoso o controvertido y que genera debate, polémica o controversia.
Tema o asunto
Conflicto

En filosofía y ciencia, se suelen designar con el nombre de "cuestión" los asuntos que generan un debate intelectual particularmente importante:
Cuestión de los universales
Cuestión homérica

En religión, los que generan una polémica religiosa:
Cuestión de los búlgaros
Cuestión del Filioque y otras cuestiones bizantinas (las que tuvieron lugar en el Imperio bizantino, algunas de las cuales se utilizaron para el Cisma de Oriente y que han pasado a designar coloquialmente a los debates desconectados de la realidad, especialmente la cuestión del sexo de los ángeles)
Cuestiones cristológicas
Cuestiones mariológicas

En relaciones internacionales, un punto controvertido:
Cuestión romana
Cuestión de Oriente
Cuestión Armenia
Cuestión Adriática
Cuestión de Tarija
Cuestión de las Islas Malvinas
Cuestión de Pirara
Cuestión de Olivenza
La cuestión del azufre
Cuestión de Tacna y Arica

En derecho, parlamentarismo y procedimientos de asambleas:
Cuestión de orden o cuestión previa, por oposición a cuestión de fondo.
Cuestión de competencia (la que pone en cuestión la competencia judicial).
Cuestión de tormento (la que justificaba el empleo de tortura).
Cuestión de confianza
Cuestión de inconstitucionalidad (España)

En otros ámbitos:
Cuestión de honor
Cuestión social
Cuestión universitaria
Cuestión del Sacristán
Cuestión de España
Las diez qüestiones vulgares